Томаш Вокоун (,  2 липня 1976, Карлові Вари) — колишній чеський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Чехії.

Провів понад 600 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1993 року виступами за команду «Кладно».

1994 року був обраний на драфті НХЛ під 226-м загальним номером командою «Монреаль Канадієнс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 20 років, захищав кольори команд «Кладно», «Монреаль Канадієнс», «Нашвілл Предаторс», «Орли Зноймо», ГІФК, «Флорида Пантерс», «Вашингтон Кепіталс» та «Піттсбург Пінгвінс».

Загалом провів 700 матчів у НХЛ.

Виступав за збірну Чехії, провів 46 ігор в її складі.

Нагороди та досягнення 
Командні
 Чемпіон світу — 2005 та 2010.
 Бронзовий призер Олімпіади 2006.
Індивідуальні
 Найкращий воротар юніорського чемпіонату Європи — 1994.
 Найкращий воротар чемпіонату світу — 2005.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 2004, 2008.
 Золота ключка — 2010.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 

 
 

чеські хокеїсти
чеські хокейні воротарі
Гравці збірної Чехії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
Призери зимових Олімпійських ігор 2006
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2010
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Кладно»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Нашвілл Предаторс»
Хокеїсти ГІФК
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ліги Східного узбережжя‎
Задрафтовані «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Мілвокі Едміралс»
Чеські бронзові олімпійські медалісти
Хокеїсти «Орлі Зноймо»